Het seizoen 2012/13 van de Nederlandse overgangsklasse in het Nederlandse herenhockey ging van start op 2 september 2012 met dezelfde opzet als het voorgaande seizoen. Op 4 november 2012 eindigde de voorcompetitie. 

Het afgelopen seizoen degradeerde Hurley uit de hoofdklasse. Vanuit de eerste klasse promoveerden Cartouche, HCAS en Phoenix.

Op 5 mei 2013 kon Hurley zich al tot kampioen kronen en daarmee rechtstreekse promotie afdwingen naar de hoofdklasse. Op 29 mei promoveerde Tilburg naar de hoofdklasse ten koste van SCHC.

Ranglijsten

Promotie/Degradatie Hoofdklasse 
Tilburg en HIC plaatsten zich dankzij hun eindklassering in de Promotiepoule voor de play offs om promotie naar de Hoofdklasse. Tilburg versloeg hierin SCHC in een best-of-three ontmoeting, waardoor het net als Hurley promoveert naar de Hoofdklasse 2013/14.

Promotie/Degradatie Eerste klasse 

Zwolle promoveert ten koste van Leonidas. Were Di, Amersfoort en Huizen blijven volgend seizoen in de overgangsklasse.

Hockey in 2012
Hockey in 2013
Overgangsklasse hockey